Iúna kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Iúna (ort), Espírito Santo, 
 Iúna (kommun), Espírito Santo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar